Чемпионат Исландии по футболу 1956 года — 45-й розыгрыш чемпионата Исландии. Чемпионом в 12-й раз стал клуб «Валюр».

Итоговая таблица

Итоги 
 Из высшего дивизиона вылетел «Викингур», его место занял ИБХ.
 Лучшим бомбардиром с 5 голами стал Сигурдур Бергссон («Рейкьявик»).

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1956 год в Исландии
Футбол в Европе в 1956 году